Budynek przy ul. Przedzamcze 1 w Toruniu – dawny młyn dolny Zamku Krzyżackiego, obecnie budynek mieszkalny.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, w sąsiedztwie ruin zamku krzyżackiego, nad Strugą Toruńską, przy ul. Przedzamcze 1.

Historia 

Budynek pochodzi z 1422 roku i pierwotnie pełnił rolę młyna wodnego przy zamku krzyżackim. W XIX wieku, podczas budowy pruskiej fortyfikacji Twierdzy Toruń, został on przebudowany i zaadaptowany na mieszkanie, którą to funkcję pełni do dziś. 

W 1938 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków jako element historycznego układu dzielnicy przyległej do zamku krzyżackiego.

Zobacz też 
 Turystyka w Toruniu
 Zabytki w Toruniu

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Młyny w Polsce
Budynki mieszkalne w Toruniu